

Іллінська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в складі Вілейського району Мінської області.

Іллінська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Іллінська сільська рада — Одеська область, Біляївський район

Див. також 
 Ільїнська сільська рада